Az 1990-es Australian Open férfi versenyét a csehszlovák Ivan Lendl nyerte a svéd Stefan Edberg előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Bajnok)
  Boris Becker (Negyeddöntős)
  Stefan Edberg (Döntős)
  John McEnroe (Negyedik kör)
  Aaron Krickstein (Negyedik kör)
  Tim Mayotte (Első kör)
  Emilio Sanchez (Első kör)
  Mats Wilander (Elődöntős)

  Andres Gomez (Negyedik kör)
  Carl-Uwe Steeb (Első kör)
  Andrei Chesnokov (Második kör)
  Yannick Noah (Elődöntős)
  Sergi Bruguera (Második kör)
  Jim Courier (Második kör)
  Thomas Muster (Harmadik kör)
  Miloslav Mecir (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1